Grabarje je lahko:
 Grabarje, Podcrkavlje (Hrvaška)
 Grabarje, Kutjevo (Hrvaška)